Die Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1999 war das 24. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 12. Dezember 1999 in Nykøbing statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1999/00.

Geschichte 
Wieder einmal gewann mit Sjors van Ginneken ein junger Niederländer die Junioren-EM in der Freien Partie. Platz zwei ging an Mathieu Falcioni aus Frankreich vor Martien van der Spoel, einem weiteren Niederländer.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde im Round Robin-Modus, danach eine Knock-out-Runde  bis 300 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Finalrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1999
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Dänemark
Falster
Sportveranstaltung in Guldborgsound Kommune